Клостерс (; до 2020 года Клостерс-Зернойс, ) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

Входит в состав региона Преттигау-Давос (до 2015 года входила в округ Преттигау-Давос).

Официальный код — 3871.

История 
Ранее коммуна носила название Клостерс-Зернойс ().

На 31 декабря 2006 года население составляло 3918 человек.

1 января 2016 года в состав коммуны Клостерс-Зернойс вошла бывшая коммуна Зас-им-Преттигау.

Население на 31 декабря 2019 года — 4431 человек.

1 января 2021 года коммуна переименована в Клостерс.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница